En architecture religieuse, le chevet (du latin caput, « tête ») désigne généralement l'extrémité postérieure d'une église. Par extension, il désigne l'extrémité postérieure d'autres monuments (mégalithes).

 En ameublement, le chevet est le côté du lit situé à la tête du dormeur. Il en résulte plusieurs expressions :
 une table de chevet est un petit meuble placé à côté d'un lit, à hauteur de la tête et destiné à accueillir des choses utiles pour une nuit de sommeil : réveil, lampe, lunettes, téléphone, livre, verre d'eau, médicaments, etc. ;
 un livre de chevet est un livre que l'on dépose à son chevet, éventuellement rangé dans une table, pour pouvoir le lire avant de s'endormir ;
 une lampe de chevet est une lampe située sur la table de nuit d'une chambre, qui sert à éclairer légèrement la pièce pour permettre aux gens de lire, de regarder la télévision, de parler avant de se coucher ;
 le bénitier de chevet était un bénitier de petite taille composé d’une petite vasque et d’une plaque décorée que les catholiques suspendaient à l’intérieur de leur maison, soit dans l’entrée, soit le plus souvent dans la chambre à coucher à la tête de leur lit ;
 les Notes de chevet (枕草子, Makura no sōshi) est une œuvre considérée comme majeure de la littérature japonaise du , attribué à Sei Shônagon.

Nom de famille 
Chevet est un nom  porté notamment par :
 Pierre-Franck Chevet (1961-), ingénieur français ;
 Suzanne Chevet (1905-1972), militante syndicaliste libertaire et anarchiste française.